Eugui steht für

 Héctor Hugo Eugui (* 1947), uruguayischer Fußballtrainer und ehemaliger -spieler
 Francisco Navarro de Eugui (1628–1641), Bischof von Huesca

 Eugui (Navarra), Ort in der spanischen Provinz Navarra